Ранчо Галиндо има више значења:

 Ранчо Галиндо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Галиндо (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику